Mužská dvouhra Winston-Salem Open 2019 probíhala ve druhé polovině srpna 2019. Do singlové soutěže winstonsalemského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo čtyřicet osm hráčů. Obhájcem titulu byl Rus Daniil Medveděv, který do turnaje nezasáhl.

Jihokorejec Lee Duck-hee se při svém debutu na okruhu ATP Tour stal prvním neslyšícím tenistou, jenž na této túře vyhrál utkání. Jako 212. hráč žebříčku přehrál v úvodním kole téměř o sto míst výše postaveného Švýcara Henriho Laaksonena.

Vítězem se stal třetí nasazený, 22letý Polák Hubert Hurkacz, který ve finále zdolal francouzskou turnajovou jedničku Benoîta Paireho po třísetovém průběhu 6–3, 3–6 a 6–3. Na okruhu ATP Tour tak vybojoval premiérový titul a stal se prvním polským vítězem dvouhry v této úrovni profesionálního tenisu od Wojciecha Fibaka a jeho triumfu v Chicagu 1982 na tehdejším okruhu WCT.

Nasazení hráčů 
Všichni nasazení hráči obdrželi volný los do druhého kola.

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Winston-Salem Open
ATP Tour 2019
Tenis v USA v roce 2019